Het ATP-toernooi van Memphis 2014 (met de officiële naam U.S. National Indoor Tennis Championships) vond plaats van 10 tot en met 16 februari 2014. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis in de Amerikaanse stad Memphis.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Ivo Karlović met 6-4 en 7-6(0). Het dubbelspel werd gewonnen door Eric Butorac en Raven Klaasen. Zij versloegen in de finale Bob Bryan en Mike Bryan met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Memphis
ATP-toernooi van Memphis